Большая Андреевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Андреевка — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Большая Андреевка — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.

См. также